Le nom Rivine peut désigner :

 la Rivine, montagne de Bosnie-Herzégovine
 Alik Rivine (1914-1941), poète et traducteur russe et soviétique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme